Dit is de wereldranglijst van oktober 1993 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 oktober 1993.

Mannen 10